Snorri Eythor Einarsson (ur. 21 lutego 1986 w Alta) – norweski biegacz narciarski, od sezonu 2016 reprezentujący Islandię. Na co dzień mieszkający w Tromsø.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej zawodnik pojawił się 28 listopada 2004 roku, podczas zawodów FIS Race we norweskiej miejscowości Gålå, gdzie zajął 57. miejsce na dystansie 30 km w biegu łączonym.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 marca 2010 roku w Oslo, gdzie zajął 32. miejsce na dystansie 50 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył podczas siódmego etapu Tour de Ski w Val di Fiemme, gdzie zajął 18. miejsce na dystansie 20 km stylem klasycznym.

Jego ojciec to Islandczyk a matka jest Norweżką.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Einarsson nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Islandzcy biegacze narciarscy
Islandzcy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Tromsø
Norwescy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1986